Leopold III van Oostenrijk (markgraaf) (1073-1136), markgraaf van Oostenrijk (1095-1136), heilige
 Leopold III van Oostenrijk (1351-1386), hertog van Oostenrijk, Stiermarken en Karinthië en graaf van Tirol (1365-1379) met zijn broer Albrecht III